Златополь — хутор в Кантемировском районе Воронежской области России.

Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Фермерская.

Недалеко находится граница с Украиной (КПП Новобелая).

Ссылки 
 

Населённые пункты Кантемировского района